Le nom de Neudorf (qui signifie nouveau village en allemand) peut désigner :

Toponymie

Allemagne 

 Graben-Neudorf, commune de l'arrondissement de Karlsruhe, Bade-Wurtemberg
 Neudorf-Bornstein, commune de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

Localités (Ortsteil) :

 Neudorf, commune de Altdöbern dans le Brandenburg 
 Neudorf, commune de Amorbach en Bavière
 Neudorf, quartier de la ville d'Ansbach en Bavière
 Neudorf, commune de Bad Berneck im Fichtelgebirge en Bavière
 Neudorf, commune de Krauschwitz en Saxe
 Neudorf, commune de Cunewalde en Saxe
 Neudorf, quartier de la ville de Diemelstadt en Hesse
 Neudorf, Marktgemeinde de Dietenhofen en Bavière
 Neudorf, ville de Döbeln en Saxe
 Neudorf, lotissement de la ville- arrondissement de Leipzig en Saxe
 Neudorf, quartier de la ville de Duisburg en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
 Neudorf, Marktgemeinde d'Ebensfeld en Bavière
 Neudorf bei Ebrach, Marktgemeinde'Ebrach en Bavière
 Neudorf, commune de Eutin en Schleswig-Holstein
 Neudorf, commune de Georgenberg en Bavière
 Neudorf, commune de Gerswalde en Bavière
 Neudorf, ville de Grafenau en Bavière
 Neudorf, dans la localité d'Helle de la commune de Groß Pankow (Prignitz) dans le Brandenburg
 Neudorf, ville d'Harzgerode en Saxe-Anhalt
 Neudorf, Marktgemeinde Heiligenstadt in Oberfranken en Bavière
 etc.

Autriche 

 Neudorf bei Parndorf, commune du Burgenland ;
 Neudorf bei Staatz, commune de Basse-Autriche ;
 Wiener Neudorf, commune en Basse-Autriche ;

Localités (Ortsteil) :
 Neudorf bei Passail, ancienne commune et localité de la commune de Passail en Styrie.

France 
 Neudorf, un quartier de la ville de Strasbourg ;
 Neudorf, nom allemand de la commune de Village-Neuf dans le Haut-Rhin ;
 Neudorf, partie du village-centre de la commune de Mouterhouse ;
 Neudorf, partie du village-centre de la commune de Reyersviller ;
 Neudorf, ancien hameau de la commune de Soucht correspondant à l'actuel lotissement.

Suisse 
 Neudorf, ancienne commune et localité de la commune de Beromünster dans le canton de Lucerne ;
 Neudorf, localité de la commune d'Uerkheim dans le canton d'Argovie ;
 Neudorf, quartier de la ville de Saint-Gall dans le canton de Saint-Gall ;
 Neudorf, quartier de la commune d'Oberkulm dans le canton d'Argovie ;
 Neudorf, quartier de la commune de Reinach dans le canton d'Argovie ;
 Neudorf, quartier de la commune de Kirchberg dans le canton de Saint-Gall ;
 Neudorf, quartier de la commune de Felsberg dans le canton des Grisons ;
 Neudorf, quartier de la commune de Wädenswil dans le canton de Zurich ;
 Neudorf, quartier de la commune d'Unterkulm dans le canton d'Argovie ;
 Neudorf, quartier de la commune de Rüthi dans le canton de Saint-Gall.

Autre 
 Neudorf / Weimershof, un quartier de la ville de Luxembourg ;
 , une localité formant le quartier éponyme ci-dessus ;
 , au Canada  ;
 Neudorf, nom allemand de la ville de Spišská Nová Ves en Slovaquie.

Voir aussi 
 Nieuwdorp

Homonymie de toponyme